

Personnalités 

 Oumaïma Manaï (1988), danseuse et chorégraphe tunisienne.
 Tahar Manaï (1988), alpiniste de nationalité tunisienne et française.
 Yamen Manaï (1980), écrivain tunisien vivant à Paris.
 Yosra Manaï, actrice tunisienne.

Acronyme
Patronyme tunisien